Eocorona iani — вымерший вид крылатых насекомых с полным превращением, являющийся сестринским к двум отрядам: чешуекрылым и ручейникам. Единственный вид из рода  и семейства Eocoronidae.

Описание 
Вид Eocorona iani был впервые описан в 1980 году австралийским антропологом, археологом и энтомологом Норманом Тиндейлом (Norman Tindale; 1900—1993). Останки представляют собой отпечатки переднего (длиной 8 мм) и заднего (длиной 7 мм) крыльев и обнаружены в горной местности Mount Crosby в штате Квинсленд в Австралии. Крылья широкие с округлыми краями. Возраст оценивается средним триасом (карнийский ярус, 228,0—216,5 млн лет).

Систематика 
Первоначально вид Eocorona iani был описан как представитель отряда чешуекрылых (Lepidoptera). Позднее, другие авторы изменили систематическое положение этого ископаемого таксона.

В одной из последних работ (Minet et al. 2010) род Eocorona рассматривается равноправным членом надотряда Amphiesmenoptera, но не в составе отряда чешуекрылых (Lepidoptera) и не в составе отряда ручейников (Trichoptera).

См. также 
 Prodryas

Примечания

Литература

Ссылки 
 Eocorona Tindale, 1980
 Eocorona iani Tindale

†
†
Вымершие насекомые
Насекомые триасового периода
Ископаемая фауна Австралии
Фоссилии, описанные в 1980 году